Абдул-Азиз ибн Абдалла Аль Сауд (; род. 27 октября 1962) — саудовский принц, бизнесмен и государственный деятель. Сын короля Абдаллы ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.

Биография 
Принц Абдул-Азиз родился в Эр-Рияде 27 октября 1962 года, сын короля Абдаллы и его жены Айды Фастук.

Абдул-Азиз ибн Абдулла окончил Университет Хартфордшира со степенью бакалавра в области политологии в 1986 году.
Абдул-Азиз ибн Абдулла служил в Национальной гвардии Саудовской Аравии в течение пятнадцати лет. В 1991 году он назначен советником наследного принца Абдаллы.

22 июля 2011 король Абдалла назначил принца Абдул-Азиза заместителем министра иностранных дел Садовской Аравии.
Абдулазиз бин Абдулла основал Сентенниал фонд в июле 2004 года и является председателем Фонда. Фонд является некоммерческой организацией, с целью поддержки саудовского бизнеса.

Дети

Генеалогия

Ссылки 
 
 
 

Внуки Абдул-Азиза ибн Сауда
Родившиеся в Эр-Рияде
Предприниматели Саудовской Аравии
Предприниматели XX века
Предприниматели XXI века
Политики XX века
Политики XXI века
Политики по алфавиту
Предприниматели по алфавиту